Anséric est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Anséric est un prénom masculin désuet.

Anséric est aussi un patronyme.

Saint(s) chrétien(s) 
 Anséric d'Épagny († 652), ou Ansaric ou Ansery ou Ansericus ou Ansaricus, évêque de Soissons en Picardie ; fêté le 5 septembre en Occident et le 7 septembre en Orient.

Autres personnalités portant ce nom 
 Voir Famille des Anséric de Montréal (Bourgogne)

Références